Чирпан () — город в Болгарии. Находится в Старозагорской области, входит в общину Чирпан. Население составляет 14 991 человек (2022).

Палеонтология 
 
К северу от Чирпана, в местности Азмака (Azmaka), в 2002 году был обнаружен зуб премоляр человекообразной обезьяны Graecopithecus sp., жившей 7,24 млн лет назад (триба хоминина) и сходной с грекопитеком (G. freybergi).

Известные уроженцы и жители 
 В Чирпане 1 января 1878 года родился знаменитый болгарский поэт Пейо Яворов.
 6 декабря 1924 года здесь родился известный болгарский поэт Павел Матев.
 28 мая 1918 года здесь родился болгарский лингвист Иван Гылыбов.
 митрополит Неврокопский Пимен (Энев) родом из Чирпана.
 Йосифов, Веселин — болгарский писатель, журналист, публицист, литературный критик, редактор, политический и общественный деятель. Заслуженный деятель культуры Болгарии, Народный деятель культуры Болгарии. Герой Социалистического Труда НРБ. Лауреат Димитровской премии.

Примечания

Ссылки 
 Сайт на община Чирпан
 Информация за Чирпан
 Интересна информация за археологическите проучвания на късноримската крепост Карасура в землището на село Рупките на български език

Города Старозагорской области